ASIP ist die Abkürzung für:
 Agouti signaling peptide, ein Protein, das an der Fellfärbung von Tieren beteiligt ist.
 Application-specific instruction-set processor, ein Prozessor mit anwendungsspezifischem Befehlssatz
 Arab Society for Intellectual Property, eine 1987 gegründete Non-Profit-Organisation für den Schutz geistigen Eigentums in arabischen Ländern
 Association Suisse des Institutions de Prévoyance, siehe Schweizerischer Pensionskassenverband (ASIP)

ASIP